Вознесенський район — сучасний район Миколаївської області
 Вознесенський район — колишній район Миколаївської області
 Вознесенський район — колишній район Мелітопольської округи
 Вознесенський район — колишній район Запорізької округи